Picus – rodzaj ptaków z rodziny dzięciołowatych
 Sue Picus – amerykańska brydżystka